Nailly peut se référer à plusieurs lieux :

 Nailly, commune, Yonne
 Nailly, hameau de Flavigny-sur-Ozerain, siège d'un prieuré et maison-dieu fondé en 1188
 Château de Nailly à Dammarie-sur-Loing, Loiret
 Château de Bois-le-Roi à Nailly, Yonne